

Geografia 
 Aberdeen — cidade da Escócia

Estados Unidos 
 Aberdeen (Carolina do Norte)
 Aberdeen (Dakota do Sul)
 Aberdeen (Idaho)
 Aberdeen (Maryland)
 Aberdeen (Mississippi)
 Aberdeen (Ohio)
 Aberdeen (Washington)
 Aberdeen Gardens
 Aberdeen Proving Ground

Outros usos 
 Aberdeen Football Club — clube de futebol profissional da Escócia

 Bill Aberdeen — lei que autorizava os ingleses a aprisionar qualquer navio suspeito de transportar escravos no oceano atlântico; também conhecida com Slave Trade Suppression Act e Aberdeen Act

 George Hamilton-Gordon, 4.º Conde de Aberdeen (Lord Aberdeen) — político britânico nascido na Escócia

 Aberdeen (filme) — filme de 2000

 Aberdeen Airways – companhia aérea inglesa fundada em 1977

Desambiguações de topônimos